Duss steht für:

 ein Ort in Lothringen, siehe Dieuze
 Friedrich Duss Maschinenfabrik, deutscher Bohrmaschinenhersteller

Personen:
 Benedict Duss (auch Vera Duss; 1910–2005), US-amerikanische Benediktinerin
 Friedrich Duss (1895–1972), deutscher Unternehmer
 Josef Duss-von Werdt (1932–2019), Schweizer Psychologe und Mediator
 Michael Duss (* 1977), Schweizer Filmkomponist
 Roland Duss (1901–1977), Schweizer Bildhauer

DUSS steht als Abkürzung für:
 Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße

Siehe auch:
 Dus
 Dousse

Abkürzung